Фармацевт — современный термин, называющий аптекаря, специалиста с фармацевтическим образованием.
 «Фармацевт» (с 1893) — московский профессиональный журнал; выходил 4 раза в месяц; издатель-редактор Е. А. Альтгаузен.
 Военный фармацевт — специалист по военной фармации.

Примечания